Delfini – famiglia di mammiferi acquatici
Delfini – famiglia nobile veneziana
Delfini – romanzo della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto
Antonio Delfini – scrittore, poeta e giornalista italiano
Flaminio Delfini – militare dello Stato Pontificio 
Delfini – calciatore italiano
Delfini – album di Massimo Modugno del 1993
Delfini (Sai che c'è) – brano di Domenico Modugno del 1993

Pagine correlate 
Delfino (disambigua)
I delfini